Michel Liénard, né à Haine-Saint-Paul en 1945, est un peintre et graveur belge.

Biographie 
Né en 1945 d’une famille où l’amour de l’art se transmet de père en fils – son grand-père était peintre décorateur et son père professeur de dessin  et artiste –Michel Lienard rencontre le pinceau avant le porte-plume et découvre les musées avant les joies de la plage.

Michel Liénard fréquente l'Académie des beaux-arts où son père enseigne. Agrégé en arts à Mons (Belgique), il enseigne pendant 35 ans le dessin, la gravure, l’histoire de l’art, tout en menant une activité d’artiste.

Il tient sa première exposition en 1970. Après  et , . En 2003, une exposition personnelle aboutit à l'acquisition d'un triptyque et d’une aquarelle pour le patrimoine artistique de la province de Hainaut et de la Communauté française de Belgique.

Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur cet artiste. Selon certains, ses aquarelles et dessins, qui sont le fait d'une organisation d'écriture, de signes, de rythmes et de symboles, fixeraient objectivement l'irréel du réel.

Il construit ainsi son œuvre avec pudeur, humilité et douceur, ce qui fait dire à certains que c'est un pessimisme particulier qui laisse apparaître une lueur finale d'espoir.

Expositions solo   
Principales expositions personnelles :
1980 - Galerie Le Lion blanc (Tournai)
1986 - Galerie du Septentrion (Marcq-en-Barœul)
1989
 40 ans de litho - Grand-Hornu (Hornu)
 Espace Delpha (Paris)
1992 - Topochromie - Musée des Beaux-Arts (Tourcoing)
1996 - Festival de musique contemporaine - Musée des Hospices (Lille)
1999 - Maison de la culture et de la mémoire (Eugies)
2000 - Galerie Daudet (Toulouse)
2002 - Jardin de lumière (Ohain)
2003 - Galerie Tendances contemporaines (La Louvière)
2004 - Galerie Saint-Clar (Sarlat)
2005 - Galerie des Castels (Lascazères)
2006 - Theatro (Londres)
2007 - Galerie LCA (Angers)
2008 - Château de Chassagne-Montrachet
2009 - TEP (Chartres)
2010 - HEC (Paris)
2011-2016 - Galerie du pressoir, Vendeuvre (Normandie) Exposition permanente avec Nadine Lebrun
2016 - Covent Garden, (Bruxelles), exposition avec Nadine Lebrun
2017 - Palais de Justice (Charleroi)

Expositions collectives 
Principales expositions de groupe :
1980 - Galerie Weppe (Lambersart)
1986 - Arhend Gallery (Bruxelles) avec Bacon, Delvaux, Bram Bogart, Roulin, Lam
1991
 Mini Print International - Galerie Salvat (Barcelone)
 Mini Print International (Cadaqués)
1992
 Mini Print International - Takashimaya (Tokyo)
 4x6 - Galerie Winance (Tournai)
1997 - Éditions R.A. - Galerie Koma (Mons)
1998 - Éditions R.A. - Le Quai de la Batterie (Arras)
2005 - Hangar 14,  d'art actuel (Bordeaux)
2006 - Mariott Hotel - West indian quay (Londres), avec Alain Ponçon, Bruno Antony
2007 - Espace Cardin - Salon national d'art contemporain (Paris)
2008 - Château de Chasselas, groupe synchronicales
2009 - Galerie Amber - Bordeaux  avec Alain Ponçon et bruno Antony
2010 - visionairs gallery -Paris- avec Alain Ponçon, Bruno Antony, Andres Ginestet….
2011 - Espace Wallonie à Bruxelles, 50 ans de Mario Villaggi
2012 - Abbaye de Bouchemaine, exposition 16297 avec  bruno antony, alain ponçon, veronique marchal, guy cod…
2013 - Villa Daumier, exposition « jardin de nains »
2014
 Galerie Axmann  Lepsiusstraße 83, 12163, Berlin avec Bruno Antony, Alain Ponçon
 Ile de Bendor (fondation ricard) avec Nadine Lebrun, Bruno Antony, Alain Ponçon et Ivana gayitch.
 Ca' la Gironda- modern art museum Bologne (Italie) avec Nadine Lebrun, Bruno Antony, Alain Ponçon et Ivana Gayitch

Liens externes 

Peintre belge du XXe siècle
Peintre belge du XXIe siècle
Graveur belge du XXe siècle
Graveur belge du XXIe siècle
Culture wallonne
Artiste belge francophone
Naissance en 1945
Naissance à La Louvière